Houlton – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Houlton – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Houlton – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix